Шко́ла помічника́ наро́дного депута́та (ШПНД) — освітній проєкт з підготовки політичних кадрів, заснований 2014 року. До навчання допускаються учні з вищою чи середньою спеціальною освітою, які планують почати політичну кар'єру. Навчання платне, передбачає влаштування успішних студентів на стажування до органів влади, зокрема до: Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Офісу Президента України, Київської міської ради та міських рад в Україні.

Історія 
Школу засновано 2014 року Катериною Качурою та Лілією Козуб в Києві. Перший курс відбувся 15-18 березня того ж року. На сьогоднішній день проектом керують Сушко Юлія Ігорівна, Орлова Наталія Валентинівна та Костюченко Ігор Андрійович.

Процес навчання 
Процес навчання включає лекції, спілкування з лекторами, проходження тестів та стажування в органах влади (за умови успішного складання тесту). До навчання входить консультація з HR-менеджером, допомога в складанні резюме. Тривалість курсу «інтенсив» складає 3 дні. Стажування триває 2-4 тижні.

Тематика лекцій 

 ораторське мистецтво і публічний виступ;
 документальне забезпечення діяльності народного депутата України ;
 робота з депутатськими запитами та зверненнями;
 законопроектна робота;
 співпраця зі ЗМІ та робота в соціальних мережах;
 організація роботи громадської приймальні народного депутата;
 створення міжфракційних депутатських об'єднань тощо.

Лектори 
Лекторами школи є деякі відомі політики, зокрема:

 Леонід Кравчук — перший Президент України, голова Верховної Ради України (1990—1991), народний депутат України I—IV скликань, герой України;
 Міхеіл Саакашвілі — Президент Грузії (2005—2013), реформатор, голова Одеської ОДА (2015—2016);
 Володимир Литвин — 6-й та 9-й голова Верховної Ради України, 5-й голова Адміністрації Президента України, народний депутат IV, VI—VIII скликань;
 Ольга Богомолець — народний депутат VIII скликання, голова комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, кандидат в президенти України (2014), доктор медичних наук;
 Рефат Чубаров — народний депутат України III—V, VIII скликань, голова Меджлісу кримськотатарського народу;
 Віктор Чумак — народний депутат VII—VIII скликань, головний військовий прокурор Україн (з 2019);
 Всеволод Зеленін — доцент кафедри політичної психології та соціально-правових технологій, PhD, коуч, нейролінгвіст, політтехнолог;
 Анатолій Гриценко — міністр оборони України (2005—2007), народний депутат України VI і VII скликань, голова політичної партії «Громадянська позиція»;
 Пол Скаллі — Депутат Палати общин Великої Британії, заступник голови Консервативної партії Великої Британії.

Посилання 
 Сайт 
 Депутат Великої Британії та помічник Дональда Трампа вперше з лекцією у Києві 
 Люди-тіні: найуспішніші помічники Порошенка та його роль в їхній долі 
https://www.radiosvoboda.org/a/26873280.html 
http://snovmr.gov.ua/shkola-pomichnyka-narodnogo-deputata-zaproshuye/ 
http://vinrayrada.gov.ua/novini/shkola-pomichnika-narodnogo-deputata-zaproshue-na-pidvischennya-kvalifikacii/ 
http://nadrda.gov.ua/navchalna-programa-shkoli-pomichnika-narodnogo-deputata/ 

Народні депутати України
Політика